Treuner ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp Treuner (1666–1722) , evangelischer Theologe, Hochschullehrer, Pfarrer, Generalsuperintendent, Hofprediger
 Hermann Treuner (1876–1962), deutscher Maler, Zeichner und Modellbauer
 Peter Treuner (1938–2014), deutscher Raumplaner
 Theodor Treuner (1632–1701), deutscher evangelischer Theologe

Siehe auch:
 Treuners Altstadtmodell, Modell der Frankfurter Altstadt